František Bartoš puede referirse a:

 František Bartoš (1837–1906), folclorista moravio;
 František Bartoš (1926–1987), piloto de motociclismo checoslovaco.